Jonsmyrtjärn kan syfta på:
Jonsmyrtjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun,  (2,1 ha)
Jonsmyrtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn